Гёфис () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код — 80407. На территории коммуны расположены руины замка Зигберг.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хельмут Ламперт (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 24 мест.

 АНП занимает 14 мест.
 Зелёные занимают 5 мест.
 АПС занимает 3 места.
 СДПА занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Форарльберга